Nello sport:
 Samuel Jones (1933-2021), cestista statunitense
 Samuel Lee Jones (n. 1978), cestista statunitense naturalizzato olandese
 Sad Sam Jones (1892-1966), giocatore di baseball statunitense
 Sammy Jones (1861-1951), giocatore di cricket australiano
 Toothpick Sam Jones (1925-1971), giocatore di baseball statunitense
 Samuel Symington Jones (1880-1954), atleta statunitense che partecipò alle Olimpiadi 1904

In campo militare:
 Sam Jones (n. 1820), comandante confederato nella guerra di secessione 
 Samuel Jones (1819-1887), generale maggiore confederato nella guerra civile americana
 Samuel Bradford Jones (1826-1908), generale brigadiere dell'unione durante la guerra di secessione

In politica:
 Samuel M. Jones (1846-1904), uomo d'affari statunitense, politico
 Sam Houston Jones (1897-1978), governatore della Louisiana
 Sam T. Jones, Texas state representative, 1897-1899
 Samuel A. Jones, Jr., Texas state representative, 1937

Nei film e in TV:
 Sam Jones (Samantha), personaggio di Doctor Who
 Sam J. Jones (n. 1954), attore statunitense, Flash Gordon (1980)
 Sam Jones, produttore statunitense (I Am Trying To Break Your Heart)
 Samantha Jones, personaggio del telefilm Sex and the City interpretata dall'attrice Kim Cattrall
 Sam Jones, residente fittizio di Mayberry in The Andy Griffith Show

Altri:
 Sam Jones (1847-1906), evangelista statunitense
 Samuel Jones, compositore statunitense
 Sam Jones (1924-1981), contrabbassista, violoncellista e compositore statunitense

Vedi anche:
Samuel Jones-Loyd